Græsholm ist der Name einiger dänischer Inseln:

 in der Inselgruppe der Erbseninseln nordöstlich von Bornholm
 in der Inselgruppe der Hirsholmene nordöstlich von Frederikshavn
 in der Dänischen Südsee zwischen Drejø und Tåsinge südlich von Fünen, zugehörig zur Svendborg Kommune
 in der Dänischen Südsee zwischen Ærø und Tåsinge südlich von Fünen, zugehörig zur Langeland Kommune (ehemals Rudkøbing Kommune)
 im Kleinen Belt zwischen Årø og Bågø, zugehörig zur Assens Kommune